Die 78. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1974/75 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

Aufstiegsrunde 

|}

Abstiegsrunde 

|}

1975
Fußballsaison 1974/75